Azzaba – comune dell'Algeria
 Azzaba – comune rurale del Marocco